Никола́й Никола́евич Петро́в (9 июня 1939 — 29 сентября 2012) — советский и российский , специалист в области теории дифференциальных игр, теории слоений с особенностями, теории поиска на множествах сложной топологической структуры.

Биография 
Родился 9 июня 1939 года в Новороссийске. В 1956 году поступил на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета, по окончании — поступил там же в аспирантуру, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, работал на кафедре дифференциальных уравнений, позднее — на кафедре исследования операций.

В 1976 году защитил докторскую диссертацию. Профессор. В период с 1982 по 2012 год заведовал кафедрой исследования операций.

Автор шахматных композиций связанных с теорией поиска.

Награды и премии 
 Премия Санкт-Петербургского университета за цикл работ «Качественная теория динамических полисистем» (1995)
 Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (1999)
 Медаль «Санкт-Петербургский государственный университет» (2006)

Литература 
 Назаров А. И., Сушков Ю. А. Памяти Петрова Н. Н. // Задачи и этюды. — СПб., 2012. — Вып. 57. — С. 37.

Ссылки 
 Кафедра исследования операций 
 Петров Николай Николаевич  на сайте СПбГУ
 Воспоминания Пилюгина Сергея Юрьевича

Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Математики России
Преподаватели математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Математики СССР
Математики по алфавиту
Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации
Шахматные композиторы России